Kennerley ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kennerley (1810–1897), australischer Politiker
 Kerri-Anne Kennerley (* 1953), australische Fernseh- und Radiomoderatorin
 Kingsley Kennerley, englischer Snooker- und English-Billiards-Spieler sowie Billardtrainer
 Mitchell Kennerley (1878–1950), US-amerikanischer Verleger
 Paul Kennerley (* 1948), britischer Songwriter und Produzent
 Rosalind Kennerley, britische Naturschützerin

Siehe auch:
 Kennerly